Aachen steht für:

geografische Einheiten:
 Aachen, eine Großstadt im Regierungsbezirk Köln des Landes Nordrhein-Westfalen
 Städteregion Aachen, Zweckverband aus Stadt Aachen und ehemaligem Kreis Aachen sowie dessen kreisangehörigen Städten und Gemeinden
 Regio Aachen, der bundesdeutsche Teil der Euregio Rhein-Maas

ehemals:
 Kreis Aachen, von 1972 bis 2009 Landkreis im äußersten Westen von Nordrhein-Westfalen
 Landkreis Aachen, von 1816 bis 1971 Vorgänger des Kreises Aachen
 Regierungsbezirk Aachen, von 1816 bis 1972 Regierungsbezirk der preußischen Rheinprovinz und Nordrhein-Westfalens

Sonstiges:
 Aachen (Adelsgeschlecht), ein ursprünglich aus Speyer stammendes Adelsgeschlecht
 Aachen (Krater), Krater auf dem Asteroiden (253) Mathilde
 Aachen (Meteorit), gewöhnlicher Chondrite, gefunden um 1880
 Aachen (Schriftart), eine serifenbetonte Antiquaschrift der ITC Linotype
 Aachen (Schiff, 1975), Fahrgastschiff der Reederei Rursee-Schifffahrt
 ein Frachtschiff des Norddeutschen Lloyd, siehe Crefeld-Klasse
 Aachener Revier, der nordöstliche Teil des limburgischen Bergbaureviers im Dreiländereck Belgien-Deutschland-Niederlande

Aachen ist der Familienname folgender Personen:
 Albert von Aachen, mittelalterlicher deutscher Kleriker
 Balthasar von Aachen, deutscher Steinmetz
 Hans von Aachen (1552–1615), deutscher Maler
 J. G. Aachen, in Köln tätiger Kalligraph
 Lienhard von Aachen († vor 1500), deutscher Steinmetz der Spätgotik
 Maria Johanna von Aachen (1755–1845), deutsche Autorin

Siehe auch:
 Ache (Begriffsklärung)
 Achen (Begriffsklärung)
 van Aken